Gespinst bezeichnet:
 Spinnennetz, eine von Webspinnen und Gliederspinnen hergestellte Konstruktion, die vorwiegend dem Beutefang dient
 Kokon, Gehäuse der Larven verschiedener Insekten, insbesondere von Schmetterlingsraupen auch großflächig, zur Verpuppung
 Garn, das in der Textilindustrie im Endlosverfahren hergestellt wird
 Vliesstoff, altertümlicher Ausdruck

Siehe auch: